La edición 75.º del Campeonato de Wimbledon se celebró entre el 26 de junio y el 7 de julio de 1961 en las pistas del All England Lawn Tennis and Croquet Club de Wimbledon, Londres, Inglaterra.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 128 jugadores mientras que el femenino lo iniciaron 96 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina se impuso el australiano  Rod Laver  logrando el primero de los cuatro títulos que obtendría en el torneo al imponerse en la final al estadounidense Chuck McKinley .

En la competición individual femenina la victoria fue para la británica  Angela Mortimer logrando así su único triunfo en Wimbledon al imponerse a su compatriota Christine Truman.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría senior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Campeonato de Wimbledon
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Wimbledon (Web official)

Campeonato de Wimbledon 1961